Chris Horton (1985-), joueur américain de football américain ;
 Chris Horton (1994-), joueur américain de basket-ball.